Chrám Zvěstování může znamenat:

 Chrám Zvěstování (Kazaň) – hlavním pravoslavným chrámem města Kazaň a kazaňského Kremlu,
 Chrám Zvěstování (Moskva)  – jedním ze šesti pravoslavných chrámů, které se nacházejí na Chrámovém náměstí v moskevském Kremlu.